Mumtaz, Mümtaz, Mümtas oder Mumtaj () ist ein aus dem Arabischen stammender Personenname, der in verschiedenen Transkriptionsformen im muslimischen Kulturkreis vorkommt. Es ist der Name folgender Personen:

 Mümtaz Soysal (1929–2019), türkischer Rechtswissenschaftler, Kolumnist und Politiker
 Mumtaz Qadri (1985–2016), Mörder von Salman Taseer, dem Gouverneur von Punjab
 Mumtaz Mahal, Frau von Shah Jahan, dem Großmogul von Indien
 Mumtaz (Schauspielerin) (* 1947), indische Schauspielerin
 Mumtaj Chinoy (* 1922, Mumtaj Lotwalla), indische Badmintonspielerin

 Salman Mümtas, aserbaidschanischer Literaturwissenschaftler und Dichter
 Urooj Mumtaz (* 1985), pakistanische Cricketspielerin